Polum je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Velika Pisanica, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 49 stanovnika te 23 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 39 stanovnika.

Napomena

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Velika Pisanica